Шилфханти има више значења:
 Шилфханти (Калифорнија)
 Шилфханти (Пенсилванија)